

Toponyme 

 La Mézière, commune française du dêpartement de l’Ille-et-Vilaine ;

Patronyme 

 Françoise Mézière ou Françoise Mezière (1745-1794), enseignante et religieuse française guillotinée à la Révolution française ;
 Jean Mézière (1946-1986), photographe français ;
 Henri-Antoine Mézière (1771-1846), agent politique, fonctionnaire, éditeur et journaliste québécois et français ;
 Renée d'Anjou-Mézière (1550-ca. 1586), princesse française.

Patronyme français